DIN 436 er en DIN-Standart for en firkantsskive.

Kilde  
http://bolte.dk/firkantskiver-din-436/
DIN-standarder